Arikara (volk), een indianenvolk uit de Amerikaanse staten Noord- en Zuid-Dakota
Arikara (taal), de taal van de Arikara